Torre de Babel (juego) puede referirse a:

 El juego Torre de Babel, de Endre Pap.
 El juego Torre de Babel, de Reiner Knizia.